Galle est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Botanique 
 Galle, une tumeur du monde végétal.

Religion antique 
 Le galle était un prêtre eunuque de Cybèle et du berger Attis. L’archigalle était un grand-prêtre de ce même culte.

Sainte chrétienne 
 Galle de Bagenum, vierge, .
 , fille d'un patricien romain, .

Patronyme 

 André Galle (1761-1844), graveur français ;
 , (1759-1815), bronzier français ;
 Cornelius Galle l'Ancien (1576-1650), fils de Philippe Galle, graveur flamand ;
 Cornelius Galle le Jeune (1615-1678), fils du précédent, graveur flamand ;
 David Galle (né en 1980), comédien belge ;
 Françoise Galle (née en 1940), plasticienne française ;
 Gérard-Jean Galle (1788-1846), bronzier français, fils de Claude Galle ;
 Jean Galle (1884-1963), sculpteur français, frère de Pierre Galle ;
 Jean Galle (né en 1936), entraîneur de basket-ball français ;
 Johann Gottfried Galle (1812-1910), astronome allemand qui a donné son nom à l'anneau planétaire Galle ;
 Philippe Galle (1537-1612), graveur flamand ;
 Pierre Galle (1883-1960), peintre français ;
 Pierre Galle (né en 1945), basketteur français ;
 Raymond Galle (1913-2003), acteur français ;
 Théodore Galle (1571-1633), fils de Philippe Galle, graveur flamand.

Toponyme 

 Galle, ville de la côte sud du Sri Lanka, située dans le district de Galle ;
 Galle, cratère sur Mars ;
 Galle, anneau planétaire autour de Neptune.

Voir aussi 
 Pays de Galles, l’une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni et parmi celles-ci l'une des trois celtes.
 L'enlèvement de Bernard Galle en 1980, jamais élucidé.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme